Улица Юнна́тов — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в честь юных натуралистов.

Россия 
 Улица Юннатов — улица в Краснодаре.
 Улица Юннатов — улица в Москве.
 Улица Юннатов — улица в Новосибирске.
 Улица Юннатов — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Юннатов — улица в городе Тюмени.
 Улица Юннатов — улица в Химках.

Украина 
 Улица Юннатов — улица в Донецке.
 Улица Юннатов — улица в городе Запорожье.

См. также 
 Улица Юных Натуралистов (Липецк)